

Села:
 Станіславка — Вінницька область, Тульчинський район
 Станіславка — Одеська область, Подільський район
 Станіславка — Харківська область, Шевченківський район
 Станіславка (річка) — річка  в Україні, у Немирівському  районі  Вінницької області, ліва притока  Південного Бугу (басейн Чорного моря).
Інше
 Станіславка — пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Станіславка — ПМР, Рибницький район

Населені пункти та їхні частини
 Станіславка — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Станіславка — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Станіславка — село в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Станіславка — колонія в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Станіславка — осада в гміні Дебжно Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки